Il doppio del torneo di tennis ATP Linz 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e Gilles Moretton che hanno battuto in finale Szabolcs Baranyi e Peter Szoke 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Pavel Složil (primo turno)
 Paul Kronk /  Karl Meiler (primo turno)

 Patrice Dominguez /  Gilles Moretton (Campioni)
 Hans Kary /  Antonio Zugarelli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Linz 1979